Als Arbeitsgericht Frankfurt werden bezeichnet 

 das Arbeitsgericht Frankfurt am Main
 das Arbeitsgericht Frankfurt (Oder)